Мандрівна продавщиця () — американський комедійний вестерн режисера Чарльза Райснера 1950 року.

Сюжет 
У цій західній комедії Мейбл Кінг, дочка глави компанії з продажу мила, відправляється на захід як мандрівна продавщиця.

У ролях 
 Джоан Девіс — Мейбл Кінг
 Енді Дівайн — Вальдо
 Адель Йоргенс — Ліллі
 Джо Сойер — Кактус Джек
 Дін Райснер — Том
 Джон Л. Кейсон — Фред
 Чіф Тандерклауд — Олень, що біжить

Посилання 
 The Traveling Saleswoman на сайті IMDb

Фільми англійською мовою
Кінокомедії США
Вестерни США
Чорно-білі фільми
Фільми Columbia Pictures